Geschichte der SED bezeichnet:

 Die Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der DDR-Staatspartei
 Geschichte der SED (Abriß), eine Publikation über/von dieser Partei.